AJM peut désigner :
 Air Jamaica, une compagnie aérienne de la Jamaïque, selon le code AITA ;
 American Journal of Mathematics, une revue de mathématique bimestrielle publiée par Johns Hopkins University Press.

Code